Ay amor puede hacer referencia a:

 El sencillo Rosalinda / Ay, amor de Thalía.
 El sencillo Ay amor de Flans.
 La canción Ay amor de Fonseca.
 El sencillo Ay amor de La Sociedad.
 El sencillo Ay! amor de Nena Daconte.